Howe är ett engelskt efternamn, som också förekommer som geografiskt namn, antingen ensamt eller i sammansättningar.

Personer med efternamnet Howe

 Andrew Howe (född 1985), amerikansk-italiensk friidrottare
 Ann Howe (1802–1842),australisktidningsägare
 Brian Howe (musiker)
 Eddie Howe (född 1977), engelsk fotbollstränare
 Elias Howe (1819–1867), amerikansk ingenjör
 Francis Curzon, 5:e earl Howe (1884–1964), brittisk sjöofficer, politiker och racerförare
 Geoffrey Howe (1926–2015), brittisk politiker, konservativ, finansminister
 George Howe (född 1950), brittisk popsångare
 Gordie Howe (1928–2016), kanadensisk ishockeyspelare
 Greg Howe
 Henry Marion Howe
 Hubert Howe Bancroft
 Jacob Howe (aktiv 1837), uppfinnare av svabbhållare
 John Howe
 Julia Ward Howe
 Louis Howe
 Mark Howe
 Richard Howe, 1:e earl Howe
 Robert Howe
 Samuel Gridley Howe
 Steve Howe
 Syd Howe
 Timothy O. Howe
 William Howe, 5:e viscount Howe

Engelska efternamn